Hamadān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Hamadan (provins), 
 Hamadan, provinshuvudstad, 
 Shahrestān-e Hamadān, kommun, Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar